Le  est la  du challenge Yves du Manoir. C’est l'avant-dernière édition de cette compétition et celle-ci est remportée par le Stade toulousain.

Format et règlement 

Durant la première phase de la compétition, les formations, réparties en cinq poules de quatre équipes, s'affrontent en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Les vainqueurs de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale et les deuxièmes participent aux huitièmes de finale, ainsi que le meilleur troisième. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Notations 

Dans les tableaux de classement suivants, les différentes abréviations et couleurs signifient :

Phase de qualification 
En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées au nombre d'essais inscrits.
Et en cas d'égalité au nombre d'essais inscrits comme entre Pau et Grenoble, c'est celui qui a marqué le plus de points qui est devant.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|}

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1995
Rugby à XV en 1994
Rugby à XV en 1995
Sport en France en 1994
Sport en France en 1995